

villes ou villages aux États-Unis 
 Crestline, Californie
 Crestline, Ohio
 Crestline, Kansas
 Crestline, Mountain Brook, Alabama

Autres 
 Crestline est aussi le nom de code du processeur Intel Mobile 965 Express.
 La Ford Crestline est un modèle de véhicule particulier produit par Ford de 1952 à 1954